Zkratka AIP má více významů:

 letecká informační příručka – , publikace k letecké navigaci v dané zemi
 air-independent propulsion – tzv. pohon bez přístupu vzduchu vynalezený Hellmuthem Walterem pro nacistické ponorky
 asfaltované izolační pásy – hydroizolace ve stavebnictví, typicky pod základy budoucích staveb

Zkratky